Tikal – città in rovina della civiltà Maya
 Tikal – gioco da tavolo di Wolfgang Kramer e Michael Kiesling
 Steve Tikal – giocatore di hockey su ghiaccio australiano